Een verkeersweg:
 N581 (België)
 N581 (Frankrijk)
 N581 (Nederland), zie Provinciale weg 581

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing